Osoby o tym nazwisku:
 Sarah Wilhite siatkarka ze Stanów Zjednoczonych
 Stephen Wilhite – informatyk ze Stanów Zjednoczonych, twórca formatu gif